Körös-éri-főcsatorna, belvízelvezető csatorna Bács-Kiskun megyében
Körös-ér, belvízelvezető csatorna Pest megyében
Körös-éri Tájvédelmi Körzet, országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti terület